На летних Олимпийских играх 1972 года соревнования по водному поло проводились только среди мужчин.

Предварительный раунд

Группа "А"

Группа "В"

Группа "С"

Финальный раунд

Группа II (Классификация 7-12 места) 

Учитывались матчи предварительного раунда

Группа I (Классификация 1-6 места) 

Учитывались матчи предварительного раунда

Медалисты

Судьи 

  Альфонс Анжелла
  
  Баувенс
  Йохен Брокман
  Йордан Гайдаров
  Георге Гёртсен
  В. Госе
  Филиберто Ди Дженнаро
  Йозеф Дирнвебер
  В. Ивкович
  Р. Катц
  Нобухико Киёхара
  А. Ледюк
  Матео Мангильот
  Эухенио Мартинес
  А. Мизере
  
  Джанни Паррини
  Владимир Рашмаджян
  Джон Феликс
  Аббаи Фукс
  Том Хермстад
  Т. Хираи
  
  В. Шнайдер
  Лотар Эльман

Литература 
 Водное поло: Итоги подготовки и участия сборной команды СССР в XX Олимпийских играх: (Методическое письмо) / Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР. Программно-метод. отд. Отд. водного поло и прыжков в воду. — М., 1973. Сост. заслуженный тренер СССР А. С. Блюменталь и кандидат педагогических наук И. П. Штеллер.

Ссылки 
 Итоги соревнований на сайте sports-reference.com

Соревнования на летних Олимпийских играх 1972
1972 год в водных видах спорта
Международные соревнования по водному поло в Германии